Estádio do Futebol Clube de Vizelaje višenamjenski stadion u gradiću Caldasu de Vizeli u Portugalu.

Najviše ga se rabi za nogometne susrete.

Može primiti 3.500 gledatelja.

Svoje domaće utakmice na njemu igra nogometni klub Vizela.

Vizela